Найчук — фамилия
 Найчук, Алексей Фёдорович (1923—1995) — советский и российский актёр театра, народный артист РСФСР.
 Найчук, Оксана Владимировна (род. 1962) — советский и российский журналист, телеведущая, продюсер, диктор.